de Franse naam van de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem

Sainte-Agathe (Puy-de-Dôme)
ook:
Sainte-Agathe-d'Aliermont,  Seine-Maritime 
Sainte-Agathe-en-Donzy, Loire
Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Loire

Zie ook
Agatha (heilige)